Miejscowości w Brazylii:
 Santa Terezinha (Mato Grosso)
 Santa Terezinha (Santa Catarina)